ARA Salta es el nombre de los siguientes submarinos argentinos:
 ARA Salta (1911), destructor botado en 1911 y requisado por Francia en 1914.
 ARA Salta (S-3), submarino de la clase Tarantinos.
 ARA Salta (S-31), submarino Tipo 209.
Salta